Репихово — название ряда географических объектов:

Населённые пункты в России
 Репихово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Репихово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Репихово — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Белоруссия
 Репихово — водохранилище в Ляховичском районе Брестской области.
 Репихово — парк республиканского значения в Ляховичском районе Брестской области.